El término Amor de madre puede hacer referencia:

 a Amor de madre, una canción del grupo de bachata Aventura;
 a Amor de madre, una canción de la cantante Denise Rosenthal;
 a Amor de madre (cortometraje de 1999), un cortometraje español de 1999;
 a Amor de madre (cortometraje de 2006), un cortometraje mexicano del 2006;
 a Amor de madre (telenovela), una telenovela peruana del 2015.
 a Amor de madre (película), una película española original de Netflix del 2021.
 a Canım Annem (2022), serie de televisión turca, conocida en Argentina como Amor de madre.